Гавиняно може да се отнася за:

 [[Гавиняно (), село и община в Италия, административен регион Лацио, провинция Рим.
 Гавиняно (), село и община във Франция, остров и регион Корсика, департамет От Корс.